|
|
|}

As regiões do Djibouti são divididas em 11 distritos:

 Alaili Dadda
 Ali Sabieh
 As Eyla
 Balha
 Dikhil
 Djibouti
 Dorra
 Obock
 Randa
 Tadjourah
 Yoboki

Subdivisões do Djibouti
Djibouti, Distritos
Djibouti 2
Distritos, Djibouti
Listas do Djibouti